Botón de plata puede referirse a:
El nombre común de la planta Achillea ptarmica.
El nombre común de la planta Tanacetum parthenium.